Ács József
 Ács József (1914–1990) festő
 Ács József (1931) szobrász
 Ács József (1948) magyar származású német zongorista, zeneszerző
 Ács József (1965) író, költő
Áts József
 Áts József (1928–1995) tanár, könyvtárigazgató
hasonló nevűek
 Ács József Ferenc (1936) festő